Loch Long ist der Name folgender Meeresbuchten in Schottland:

 Loch Long (Argyll and Bute), Meeresbucht in der Region Argyll and Bute
 Loch Long (Highland), Meeresbucht in den Northwest Highlands

Loch Long steht für:
 Loch Long (Bootsklasse) eine Segelschiffklasse aus Schottland

Siehe auch:
 Long Loch